Жан-Мари-Фердинанд Саррьен (; ,  — , ) — французский политик и государственный деятель, с 14 марта 1906 года по 25 октября 1906 года будучи премьер-министром Франции, возглавлял кабинет министров.

Биография 

Жан-Мари-Фердинанд Саррьен родился 15 октября 1840 года в Бурбон-Ланси. Получив юридическое образование, Жан-Мари-Фердинанд Саррьен занялся адвокатской практикой в городе Лионе.

В 1870 году Саррьен принял участие в франко-прусской войне и, во время одного из сражений, был взят в плен солдатами Пруссии. После окончания войны благополучно вернулся на Родину.

Позднее Жан-Мари-Фердинанд Саррьен был избран мэром родного города Бурбон-Ланси.

С 1876 года Фердинанд Саррьен состоит депутатом в итальянском парламенте. В палате он занял место в рядах умеренных радикалов и скоро приобрел значительное влияние в своей политической партии.

В 1885-1886 годах был министром почты и телеграфа в первом кабмине Эжена Анри Бриссона, министром внутренних дел в третьем кабинете Шарля Фрейсине (январь — декабрь 1886), министром юстиции в кабинете Рене Гобле (1886—1887), вновь министром внутренних дел в первом кабинете Пьера Эммануэля Тирара (1887—88) и в министерстве Леона Буржуа (1896), наконец, юстиции и культов — во втором кабинете Бриссона (июнь — ноябрь 1898).

По отношению к «делу Дрейфуса» Саррьен проявил отсутствие решительности и определенности воззрений, но все-таки сторонники пересмотра этого дела считали его своим. В 1899 году, после падения третьего кабинета Шарля Дюпюи, Раймон Пуанкаре приглашал Жана-Мари-Фердинанда Саррьена в свой кабинет, которому тот должен был придать слегка радикальный характер, но комбинация не состоялась из-за отказа последнего.

В марте 1906 года Жан-Мари-Фердинанд Саррьен сформировал и возглавил собственный кабинет министров от Левого блока, который продержался у власти чуть более полугода.

Жан-Мари-Фердинанд Саррьен умер 28 ноября 1915 года в городе Париже.

Примечания

Источники 
 
 Использованы материалы франкоязычной, англоязычной и немецкоязычной википедии.

Политики XIX века
Политики XX века
Правители Европы XX века
Правители XX века
Премьер-министры Франции
Министры внутренних дел Франции
Министры юстиции Франции
Адвокаты Франции
Адвокаты по алфавиту
Члены Палаты депутатов Третьей французской республики
Сенаторы Третьей республики